Taxonomia:
 Prínia caranegra (Prinia) espècie d'ocell del gènere Prinia.
 Prínia caranegra (Bathmocercus) espècie d'ocell del gènere Bathmocercus.